Бирманская кампания:
 Бирманская кампания
 Бирманская операция (1942) — завоевание японцами Бирмы.
 Бирманская операция (1942—1943)
 Бирманская операция (1944)
 Бирманская операция (1944—1945) — контрнаступление союзников и отвоевание ими Бирмы.